Дэвид «Шарк» Фралик (англ. David "Shark" Fralick) — американский актёр кино и телевидения. Известен по главной роли в фильме ужасов «Дядя Сэм».

Фильмография

Ссылки 
 

Киноактёры США